Crawford House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Crawford House (Colorado), NRHP-Nr. 05000782
 Crawford House (Iowa), NRHP-Nr. 83000398
 Crawford House (Boyle County, Kentucky), NRHP-Nr. 76000852
 Crawford House (Pulaski County, Kentucky), NRHP-Nr. 84001952
 Crawford House (New Jersey), NRHP-Nr. 82003295
 Crawford House (Oklahoma), NRHP-Nr. 84002998
 Crawford W. Brazell House, Toombs County,  Georgia, NRHP-Nr. 82002486
 Crawford’s Plantation House, Charleston County, South Carolina, NRHP-Nr. 93000475